

Cinema 
Il corvo (The Blackbird) – film del 1926 diretto da Tod Browning
Il corvo – film del 1943 diretto da Henri-Georges Clouzot
Il corvo – film del 1994 diretto da Alex Proyas, conosciuto anche come Il corvo – The Crow
Il corvo 2 – film del 1996 diretto da Tim Pope
Il corvo 3 - Salvation – film del 2000 diretto da Bharat Nalluri
Il corvo - Preghiera maledetta – film del 2005 diretto da Lance Mungia

Fumetti
Il corvo – fumetto di James O'Barr, da cui è stato tratto il film del 1994

Letteratura
Il corvo e la volpe – favola di Esopo e ripresa poi da Fedro e da Jean de la Fontaine
Il corvo – poesia di Edgar Allan Poe
Il corvo e altre poesie – raccolta di poesie scritte da Edgar Allan Poe
Il corvo – fiaba dei Fratelli Grimm
Il corvo – fiaba di Giambattista Basile dal titolo originale Lo cuorvo
Il Corvo – romanzo di Elmore Leonard dal titolo originale Killshot
Il corvo – romanzo di Mario Lodi

Televisione
Il corvo – serie televisiva canadese

Videogiochi
The Crow: City of Angels – videogioco ispirato al film Il corvo 2

Pagine correlate
Corvo (disambigua)